Bernadettekirche (nach der heiligen Bernadette Soubirous) steht für folgende Kirchen:

Frankreich
 Sainte-Bernadette (Caluire-et-Cuire)
 Ste-Bernadette (Dijon)
 Sainte-Bernadette (Lourdes)
 Sainte-Bernadette (Montpellier)
 Saint Bernadette du Banlay (Nevers)
 Sainte-Bernadette (Straßburg)

Vereinigtes Königreich
 St Bernadette's (Nunthorpe)

Liste (Kirchen nach Patrozinium)